Andreas Schenk (ur. 1982) – niemiecki szachista
 Ard Schenk (ur. 1944) – holenderski łyżwiarz
 Bert Schenk (ur. 1980) – niemiecki bokser
 Christian Schenk (ur. 1965) – niemiecki lekkoatleta
 Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907-1944) – oficer niemiecki
 Dieter Schenk (ur. 1937) – niemiecki kryminolog i literat
 Franziska Schenk (ur. 1974) – niemiecka łyżwiarka
 Georg III Schenk von Limpurg (zm. 1522) – arcybiskup Bambergu
 Jakub Schenk (ur. 1994) – polski koszykarz
 Johann Baptist Schenk (1753-1836) – austriacki kompozytor
 Józef Schenk (1813-1891) – austriacki prawnik
 Karl Schenk (1823-1895) – szwajcarski polityk
 Leslie Schenk (?) – amerykańska kolarka szosowa
 Melitta Schenk Gräfin von Stauffenberg (1903-1945) – niemiecka kapitan lotnictwa
 Peter Schenk (1660-1718 lub 1719) – holenderski grafik.
 Samuel Schenk (1840-1902) – austriacki lekarz
 Sylvia Schenk (ur. 1952) – niemiecka prawniczka
 Walter Schenk (1891-?) – zbrodniarz hitlerowski